Pałac we wsi Kruszyn w województwie dolnośląskim
 Pałac we wsi Kruszyna w województwie lubuskim
 Pałac we wsi Kruszyna w województwie śląskim